U.S.S. Enterprise (NCC-1701-A) (z ang. Przedsięwzięcie) – statek kosmiczny z fikcyjnego uniwersum Star Treka, występujący w filmach Star Trek: The Voyage Home (Star Trek IV: Powrót na Ziemię), Star Trek: The Final Frontier (Star Trek V: Ostateczna granica) i Star Trek: The Undiscovered Country (Star Trek VI: Wojna o pokój).

Jest to drugi okręt Zjednoczonej Federacji Planet (trzeci w ogóle) noszący nazwę Enterprise i zarazem drugi okręt klasy Constitution. Został on ukończony w 2286 roku i przekazany pod dowództwo kapitana Jamesa T. Kirka niejako w podziękowaniu za uratowanie Ziemi (opowiada o tym film Star Trek IV: Powrót na Ziemię).

Świeżo wypuszczony z doku Enterprise nie działał w pełni sprawnie, o czym jego załoga przekonała się wkrótce po rozpoczęciu lotu próbnego. Enterprise powrócił do doku, gdzie jego główny mechanik, kapitan Montgomery Scott, zaczął doprowadzać go do stanu używalności. Zanim jednak mógł skończyć, Enterprise został wysłany w swoją pierwszą misję. Jego zadaniem było odbicie zakładników z rąk nieznanych porywaczy. Okazało się jednak, że porwanie było zaplanowane właśnie w tym celu, aby zwrócić uwagę Gwiezdnej Floty i zmusić ją do wysłania na pomoc okrętu. Przywódca porywaczy, Sybok, przejął dzięki swoim unikalnym zdolnościom telepatycznym kontrolę nad częścią załogi Enterprise, który obrał kurs na środek galaktyki w poszukiwaniu mitycznej planety Eden, na której rzekomo przebywał Bóg (opowiada o tym film Star Trek V: Ostateczna granica).

Kilka lat później starsi oficerowie Enterprise, w przeddzień odejścia na emeryturę, zostali wysłani na jeszcze jedną misję - rozpoczęcie negocjacji pokojowych z kanclerzem Gorkonem, przywódcą Imperium Klingońskiego. Enterprise i jego załoga zostali jednak wplątani w spisek mający na celu zerwanie negocjacji. Kapitan Kirk wraz ze swoimi oficerami zdołał ostatecznie temu zapobiec (opowiada o tym film Star Trek VI: Wojna o pokój).

Wkrótce po tym Enterprise został wycofany ze służby, by zrobić miejsce dla swojego następcy, USS Enterprise (NCC-1701-B).

Linki zewnętrzne 
 Artykuł o statku na Memory-Alpha 
  

Okręty uniwersum Star Trek